Аматитла има више значења:

 Аматитла (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аматитла (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аматитла (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аматитла (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аматитла (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аматитла (Тлакотепек де Мехија), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аматитла (Тлилапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аматитла (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику